Maratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Maratjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Maratjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Maratjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (24,3 ha)
Maratjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (5,47 ha)

Se även
Martjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn